Енн Гендрікссон і Крістіан Жоліссен були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Гендрікссон, яка виступала в парі з Гретхен Магерс.

Гендрікссон і Магерс програли в півфіналі Елізабет Смайлі і Венді Тернбулл.

Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, перемігши у фіналі Смайлі та Тернбулл з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 South Wales Open 1020001146 1989 Women's Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд